Die Liste der Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin (18. Wahlperiode) enthält die Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin in der 18. Wahlperiode (2016–2021).

Das Abgeordnetenhaus wurde am 18. September 2016 gewählt.

__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Präsidium des Abgeordnetenhauses 
 Präsident: Ralf Wieland (SPD)
 Vizepräsidentinnen: Cornelia Seibeld (CDU) und Manuela Schmidt (Linke)
 Beisitzer: Dennis Buchner, Karin Halsch, Melanie Kühnemann (SPD); Robbin Juhnke, Stephan Lenz (CDU); Stefanie Fuchs, Hakan Taş (Linke); Marianne Burkert-Eulitz, Notker Schweikhardt, Fadime Topaç (Grüne); Hans-Joachim Berg, Martin Trefzer (AfD); Thomas Seerig (FDP)

Fraktionsvorstände 
 SPD: Vorsitzender Raed Saleh; stellv. Vorsitzende Susanne Kitschun, Andreas Kugler, Ülker Radziwill, Jörg Stroedter, Clara West; Parlamentarischer Geschäftsführer Torsten Schneider
 CDU: Vorsitzender Burkard Dregger; stellv. Vorsitzende Mario Czaja, Robbin Juhnke, Sven Rissmann, Cornelia Seibeld, Stephan Standfuß, Tim-Christopher Zeelen; Parlamentarische Geschäftsführer Stefan Evers, Danny Freymark, Heiko Melzer
 Die Linke: Vorsitzende Carola Bluhm und Udo Wolf (bis 2. Juni 2020); Anne Helm und Carsten Schatz (ab 2. Juni 2020); stellv. Vorsitzende Hendrikje Klein, Katrin Lompscher; Parlamentarischer Geschäftsführer Steffen Zillich
 Grüne: Vorsitzende Silke Gebel und Antje Kapek (ab 13. Dezember 2016); stellv. Vorsitzende Stefan Gelbhaar, Anja Kofbinger, Sebastian Walter; Parlamentarischer Geschäftsführer Daniel Wesener
 AfD: Vorsitzender Georg Pazderski; stellv. Vorsitzende Kristin Brinker, Ronald Gläser, Karsten Woldeit; Parlamentarischer Geschäftsführer Frank-Christian Hansel
 FDP: Vorsitzender Sebastian Czaja, stellv. Vorsitzende Holger Krestel, Sibylle Meister

Mitglieder

Ausgeschiedene Abgeordnete

Weblinks 
 Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016. wahlen-berlin.de.
 Aktuelle und Ausgeschiedene Abgeordnete auf der Seite des Abgeordnetenhauses

Einzelnachweise 

 18